Robert Willoughby ist der Name folgender Personen:

* Robert de Willoughby, 1. Baron Willoughby de Eresby (1250/1260–1317), englischer Adliger
 Robert Willoughby, 6. Baron Willoughby de Eresby (um 1385–1452), englischer Militär
 Robert Willoughby (Flötist) (1921–2018), US-amerikanischer Flötist und Musikpädagoge